Реми́гий Изоре́ (, ) — святой Римско-Католической Церкви, священник, член монашеского ордена иезуитов, мученик.

Биография 
В 1871 году Ремигий Изоре поступил на обучение в Высшую духовную семинарию в Камбре. После двух лет обучения его направили работать преподавателем в начальную школу в Рубе. В 1876 году Ремигий Изоре вступил в монашеский орден иезуитов.

В 1882 году его отправили на миссию в Китай в провинцию Хэбэй. 31 июля 1886 года он был рукоположён в священника вместе с Леоном Манженом в католическом соборе города Сианя.

19 июня 1900 года Ремигий Изоре был убит вместе со священником Модестом Андлауэром во время Ихэтуаньского восстания.

Прославление 
Ремигий Изоре был беатифицирован 17 апреля 1955 года папой Пием XII и канонизирован 1 октября 2000 года папой Иоанном Павлом II вместе с группой 120 китайских мучеников.

День памяти в Католической Церкви — 9 июля.

Примечания

Источник 
 George G. Christian OP, Augustine Zhao Rong and Companions, Martyrs of China, 2005, стр. 64

Католические святые
Святые Китая
Святые Франции
Христианские святые XIX века
120 китайских мучеников
Иезуитские миссионеры в Китае
Иезуиты Франции
Беатифицированные Пием XII
Святые иезуиты